Stefano Fabri peut faire référence à :

 Stefano Fabri (1560-1609), un compositeur italien, père de Stefano Fabri (1606-1658)
 Stefano Fabri (1606-1658), un compositeur italien, fils de Stefano Fabri (1560-1609)